Radić ist der Familienname folgender Personen:

 Antun Radić (1868–1919), jugoslawischer Ethnologe, Publizist und Politiker
 Dubravko Radić (* 1974), deutscher Ökonom 

 Frano Radić (1857–1933), jugoslawischer Archäologe
 Indira Radić (* 1966), bosnische Turbo-Folk-Sängerin
 Ivan Radić (1863–1948), jugoslawischer Agrarwissenschaftler

 Lepa Radić (1925–1943), jugoslawische Partisanin
 Majda Radić (1933–1984), jugoslawische Opernsängerin
 Pavle Radić (1880–1928), jugoslawischer Politiker
 Radivoj Radić (* 1954), serbischer Historiker
 Smiljan Radic (* 1965), chilenischer Architekt
 Stjepan Radić (1871–1928), jugoslawischer Politiker
 Toni Radić (* 1967), kroatischer Basketballtrainer
 Žarko Radić (* 1932), deutscher Künstler